Урка (или бискайская урка) — старинное и примитивное по устройству судно, давно вышедшее из употребления.

Является парусным палубным судном. В своё время славилась крепким корпусом и прочностью, сравнимой с прочностью корабля, а по размеру была равна барке. Такой тип судна входил в состав Большой Армады.

Военные урки были бо́льших размеров, например, некоторые обладали водоизмещением в 650 тонн. А урки торговцев и контрабандистов были намного меньше. Моряки ценили такие суда за их способность маневрировать и высокие мореходные качества.

Примечания 

Парусные суда